Malachius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Fabricius 1775. Malachius ingår i familjen Malachiidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Malachius